

Zmarli 
 Aszur-dan II – król Asyrii